Зональное — название населённых пунктов:

Россия 
 Зональное — село в Зональном районе Алтайского края.
 Зональное — село в Тымовском районе Сахалинской области.

См. также 
 Зональное (аэропорт) — аэропорт на Сахалине